Blue Ball ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blue Ball (Arkansas), im Scott County
 Blue Ball (Delaware), im New Castle County
 Blue Ball (Ohio), im Butler County
 Blue Ball (Clearfield County, Pennsylvania)
 Blue Ball (Lancaster County, Pennsylvania)
 Blue Ball Village, im Cecil County, Maryland